Christmann — немецкая фамилия. На русский язык транскрибируется двояко:
 Христманн
 Кристман